Gainesville (Flórida)
Gainesville (Geórgia)
Gainesville (Missouri)
Gainesville (Nova Iorque)
Gainesville (Texas)
Gainesville (Virgínia)
Municipalidade de Gainesville

Desambiguação
Desambiguações de topônimos